Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Topshelf Open 2013 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byla španělská světová čtyřka David Ferrer, který vypadl v úvodním kole s Belgičanem Xavierem Malisseem.

Premiérový singlový titul karierý si připsal nenasazený Francouz Nicolas Mahut, když ve finále porazil švýcarskou turnajovou dvojku Stanislase Wawrinku ve dvou setech 6–3 a 6–4.

Nasazení hráčů 
  David Ferrer (1. kolo)
  Stanislas Wawrinka (finá1e)
  John Isner (1. kolo)
  Benoît Paire (, skreč)
  Jérémy Chardy (čtvrtfinále)
  Marcos Baghdatis (1. kolo)
  Victor Hănescu (1. kolo)
  Daniel Gimeno Traver (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 

| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=714
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= S Bohli
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=65
| RD1-score06-3=612

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= C Berlocq
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= M Baghdatis
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= J Isner
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=4
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= D Donskoj
| RD1-score10-1=63
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= L Mayer
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= R Haase
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= N Mahut
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= R Berankis
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= A Kuzněcov
| RD1-score15-1=77
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= D Gimeno-Traver
| RD1-score16-1=64
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= X Malisse
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Lu Jan-sun
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03=
| RD2-team03=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Topshelf Open 2013